Lehkonen ist der Familienname folgender Personen:
 Artturi Lehkonen (* 1995), finnischer Eishockeyspieler
 Ismo Lehkonen (* 1962), finnischer Eishockeyspieler und -trainer
 Timo Lehkonen (* 1966), finnischer Eishockeytorwart, -trainer und -funktionär